Лара Янжель (, род. ) — словенская шахматистка, международный мастер среди женщин.

Биография 
Чемпионка Словении 2018 г. Серебряный призёр чемпионата Словении 2013 г. (чемпионы среди мужчин и женщин определялись в рамках общего турнира по швейцарской системе; Янжель набрала равное количество очков с Л. Унук и уступил ей по дополнительным показателям).

В составе сборной Словении участница шахматной олимпиады 2018 г., командных чемпионатов Европы 2017 и 2019 гг., Кубка Митропы 2019 г., Онлайн-олимпиады ФИДЕ 2020 г.

Участница личного чемпионата Европы 2019 г.

Участница чемпионатов Европы по блицу и рапиду 2016 и 2019 гг.

Участница юношеского чемпионата Евросоюза 2007 г. (в категории до 10 лет). Участница юношеского чемпионата мира 2015 г. (в категории до 18 лет). Участница юниорского чемпионата мира 2017 г.

Участница ряда сильных по составу опен-турниров, в том числе Кубка Рилтона 2018 / 19 гг.

Вместе с подругами по сборной Словении Т. Видич и Л. Унук ведет шахматный канал на платформе «Twich».

Семья 
Старший брат Т. Янжель (род. в 1994 г.) также шахматист, международный мастер.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Лары Янжель на чемпионате мира среди девушек 2017 года
 Выступления Лары Янжель в личных чемпионатах Европы
 Выступления Лары Янжель в командных чемпионатах Европы среди девушек до 18 лет
 Выступления Лары Янжель в командных чемпионатах Европы
 Выступления Лары Янжель в Кубках Митропы

 Страница Л. Янжель в социальной сети Instagram

Шахматисты Словении
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам